Hill City puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Hill City, ciudad situada en el Estado de Dakota del Sur;
Hill City, ciudad situada en el Estado de Kansas;
Hill City, ciudad ubicada en el Estado de Minnesota;
Municipio de Hill City, en el Estado de Kansas.